Илеана, принцеза од Румуније (5. јануар 1909 — 21. јануар 1991) била је најмлађа кћерка румунског краља Фердинанда и његове жене принцезе Марије од Единбурга. Прабака по мајци јој је била британска краљица Викторија. Године 1967. је приступила монаштву и добила је име Александра.

Породично стабло

Референце

Литература 
 

Рођени 1909.
Умрли 1991.
Династија Хоенцолерн